Alfred Frøkjær Jørgensen (1890–1973), gimnasta danès que va disputar els Jocs Olímpics de 1920
 Alfred Ollerup Jørgensen (1898–1988), gimnasta danès que va disputar els Jocs Olímpics de 1920